Чемпионат Исландии по футболу 2019 — 108-й по счёту сезон Избранной лиги исландского футбола. Официальным спонсором турнира являлась компания-производитель газированного напитка «Пепси».

Чемпионский титул защищал рейкьявикский «Валюр». В предшествовавшем сезоне из Первой лиги в элитный дивизион пробились «Акранес» и «Коупавогюр». За два тура до окончания первенства чемпионом стал «Рейкьявик» (27-й раз в своей истории).

Чемпионат стартовал 26 апреля матчем действующего чемпиона страны «Валюра» с рейкьявикским «Викингюром» (3:3) и завершился 28 сентября. По сравнению с предыдущим сезоном официальное название соревнования было изменено с Пепси-лиги на Пепси Макс лигу.

Регламент первенства 
Турнир прошёл в два круга, в течение которых 12 участников провели с каждым из соперников по одному матчу дома и в гостях. По итогам чемпионата команда, занявшая первое место («Рейкьявик»), получила титул чемпиона Исландии и право выступить в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Вице-чемпион и бронзовый призёр чемпионата («Брейдаблик» и «Хабнарфьордюр») попали в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Клубы, занявшие два последних места в таблице («Гриндавик» и «Вестманнаэйяр»), вылетели в Первую лигу.

В чемпионате было установлено два трансферных окна — с 21 февраля по 15 мая и с 1 по 31 июля.

Участники 
В предыдущем сезоне из Избранной лиги вылетели «Фьолнир» и «Кеблавик». Им на смену пришли «Акранес» и «Коупавогюр», занявшие соответственно первое и второе места в Первой лиге. Они присоединились к десяти клубам, сохранившим за собой прописку в Избранной лиге на 2019-й год. Таким образом, участие в чемпионате приняли двенадцать команд.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

Ссылки 
  
  Избранная лига (uefa.com)

Чемпионат Исландии по футболу
Спорт в Исландии в 2019 году
Исландия